Когда звонит незнакомец — название нескольких фильмов.
 Когда звонит незнакомец — фильм 1979 года, режиссёр Фред Уолтон, в главных ролях Чарльз Дёрнинг и Кэрол Кейн.
 Когда звонит незнакомец 2 — сиквел оригинального фильма 1979 года.
 Когда звонит незнакомец — фильм 2006 года, режиссёр Саймон Уэст, в главных ролях Камилла Белль	и Томми Флэнаган.